Сан Хосе Чилтепек има више значења:

 Сан Хосе Чилтепек (Сан Карлос Јаутепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Општина Сан Хосе Чилтепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хосе Чилтепек (Сан Хосе Чилтепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику